Het ATP-toernooi van Tokio 2003 (met de officiële naam AIG Japan Open Tennis Championships) werd van 29 september tot en met 5 oktober 2003 gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio.
Er werd gespeeld op de hardcourt-buitenbanen van het Ariake Colosseum.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

2003
Tokio